Waldegrave ist der Familienname folgender Personen:

 William Waldegrave, britischer Politiker (Conservative Party), Mitglied des House of Commons
Weiteres:
 Earl Waldegrave, britischer Adelstitel